Varmbadhuset kan syfta på:

 Varmbadhuset, Karlskrona – ett badhus i  Karlskrona
 Varmbadhuset, Söderhamn – ett 1980 rivet badhus i Söderhamn
 Varmbadhuset, Umeå - en byggnad som tidigare var badhus i Umeå
 Varmbadhuset, Örebro – ett badhus i Örebro